Михаил Васильевич Метёлкин (1902—1983) — советский военный деятель, генерал-майор. Отец киноактёра М. М. Метёлкина.

Биография 
Добровольно вступил в кавалерийские части РККА, зачислен 26 августа 1922, воевал под началом С. М. Будённого. Во время Великой Отечественной войны — начальник управления тыла 66-й армии Донского фронта, затем начальник тыла 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Был военным консультантом на съёмках фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Похоронен на Кунцевском кладбище.

Звания 
 красноармеец, 1922;
 гвардии полковник;
 генерал-майор интендантской службы, 20 апреля 1945.

Награды 
 медаль «За оборону Сталинграда», 22 декабря 1942;
 орден Красной Звезды, 6 февраля 1943;
 орден Отечественной войны I степени, 5 июня 1944;
 орден Красного Знамени, 23 сентября 1944;
 орден Красного Знамени, 3 ноября 1944;
 орден Богдана Хмельницкого II степени, 6 апреля 1945;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 9 мая 1945;
 орден Кутузова II степени, 29 мая 1945;
 медаль «За освобождение Праги», 9 июня 1945;
 орден Ленина, 6 ноября 1947;
 орден Красного Знамени, 20 апреля 1953.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии
Дорога памяти

Персоналии:1-й Украинский фронт
Похороненные на Кунцевском кладбище